Даниел Нестор и Ненад Зимонич трябваше да защитават титлата си, но двамата сформираха нови двойки. Нестор си партнира с Макс Мирни, а Зимонич – с Микаел Льодра. Полуфиналите събраха двете двойки една срещу друга, като Нестор и Мирни отстраниха Зимонич / Льодра със 7 – 6(4), 7 – 6(5).

Поставени тенисисти 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (полуфинал)
  Макс Мирни /  Даниел Нестор
  Махеш Бхупати /  Леандер Паеш (2 кръг)
  Микаел Льодра /  Ненад Зимонич (полуфинал)
  Рохан Бопана /  Айсам-ул-Хак Кюреши (четвъртфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (1 кръг)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (1 кръг)
  Уесли Мууди /  Дик Норман (1 кръг)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текъу (четвъртфинал)
  Ерик Буторак /  Жан-Жулиен Роже (1 кръг)
  Марсело Мело /  Бруно Соареш (2 кръг)
  Марк Ноулс /  Михал Мертиняк (1 кръг)
  Марк Лопес /  Давид Мареро (2 кръг)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек (осминафинал)
  Джон Иснър /  Сам Куери (1 кръг)
  Сергей Стаховски /  Михаил Южни (2 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция